A Botola 2017-18 , também conhecida como Botola Maroc Telecom por motivos de patrocínio, é a 62ª, e a 7ª sob o seu novo formato da Liga Marroquina Pro. A temporada começou em 8 de setembro de 2017 e terminou em 21 de maio de 2018. O Wydad entrou na temporada como campeão da temporada 2016–17 . Rapide Oued Zem e Racing entraram como as duas equipes promovidas da Botola 2 de 2016-17. Em 12 de maio de 2018, IR Tanger venceu o Botola Pro após uma vitória por 2 a 1 contra o Moghreb Tétouan. O clube da IR Tanger venceu o campeonato pela primeira vez depois de ser vice-campeão na temporada 1989-90..

Regulamento 
Os 16 clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. O clube que somar o maior número de pontos será declarado campeão. Além do campeão, o 2º colocado garantirá vaga na Liga dos Campeões da CAF. Já o 3º colocado terá vaga na Copa das Confederações da CAF. Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à Botola 2.

Critérios de desempate 
Em caso de empate entre dois clubes, os critérios serão:
 Confronto direto
 Saldo de gols
 Gols marcados.

Mas se o empate envolver três ou mais clubes, os critérios de desempate serão:
 Confronto direto entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols apenas nos jogos entre as equipes envolvidas
 Saldo de gols no campeonato
 Gols marcados no campeonato
 Clube com melhor fair play.

Equipes

Promovidos e rebaixados

Estádios e localigações

Tabela

Raja Casablanca classificou-se para a primeira rodada da Copa das Confederações como atual vencedor da Copa das Confederações da CAF de 2018.
Berkane classificou-se para a Copa das Confederações como  vencedor da Taça do Trono de 2018.

Resultados

Artilheiros

principais artilheiros

Prêmios Anuais
A UMFP (União Marroquina dos Footballeurs Professionnels), em parceria com a Federação Real Marroquina de Futebol , organizou o Prêmio Noite das Estrelas da Botola Pro  temporada 2017/18.

Campeão

Ligações externas
League at fifa.com
RSSSF competition history
 GNF 1 - Hailoosport.com (Arabic)
GNF 1 - Hailoosport.com

Competições nacionais de futebol da África
Futebol de Marrocos